Osoby o tym nazwisku:
 David Mitzner (1915-2016) – polsko-amerykański przedsiębiorca
 Larysa Mitzner (1918-1987) – polska pisarka
 Piotr Mitzner (ur. 1955) – polski teatrolog, poeta, eseista
 Zbigniew Mitzner (1910-1968) – polski dziennikarz i satyryk